Pack Up Your Troubles, un court-métrage d'animation américain de 1926 réalisé par Dave Fleischer ;
 Pack Up Your Troubles, un film américain de 1939 réalisé par H. Bruce Humberstone ;
 Pack Up Your Troubles, un film anglais de 1940 réalisé par Oswald Mitchell ;
 Pack Up Your Troubles, une production musicale d'Alfred D. Geto (Al Geto) jouée à Broadway en 1943.